Le championnat du monde de snooker 1988 a lieu du 16 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 :  £ 
 :  £ 

Meilleur break télévisé :  £ 

Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (18) 

 140, 112, 104, 103 Steve James
 125, 108, 101 Stephen Hendry
 124 Tony Knowles
 123, 118, 106, 104 Steve Davis
 119 Jimmy White
 114, 101 Terry Griffiths
 109, 105 Silvino Francisco
 102 Neal Foulds

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1988
Snooker
Snooker 1988
Sport en Angleterre en 1988
Snooker en 1988
Sport en avril 1988